Ditta steht für

 Ditta (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Ditta (Pflanzengattung), eine Pflanzengattung aus der Familie der Wolfsmilchgewächse

Ditta ist der Name von